Рационализа́ция ( — разумный) — приведение чего-либо к рациональному, разумному виду:

 Рационализация в философии — смена метода познания на рационализм.
 Рационализация на производстве — поиск более оптимальных способов организации труда, более эффективных способов производства, усовершенствования и упрощения технологического процесса и тому подобное (рационализатор — человек, занимающийся подобной деятельностью). 
 Рационализация в психологии — один из защитных механизмов психики.